Cette page contient les pages d'homonymie de Larouche et LaRouche.

Patronyme 

 Elise Larouche (1987-), autrice-compositrice-interprète québécoise ;
 Élizabeth Larouche (1953-), femme politique québécoise et gestionnaire du réseau de la santé ; 
 Fabienne Larouche (1958-), scénariste et productrice québécoise ;
 Helga Zepp-LaRouche (1948-), militante politique allemande ;
 Isabelle Larouche (1968-), auteur québécoise de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Jean-Claude Larouche (1944-), auteur et éditeur québécois, fondateur en 1977 des Éditions JCL ;
 Justin Larouche (1995-), joueur canadien de handball ;
 Lyndon LaRouche (1922-2019), essayiste et polémiste américain ;
 Michel Larouche (19?-), entraîneur sportif québécois ;
 Nadya Larouche (1956-), écrivaine québécoise ;
  ;
 Pierre Larouche (1957-), auteur de bande dessinée canadien connu sous le pseudonyme Prouche ;
 Pierre Larouche (1955-), hockeyeur canadien ;
 René Serge Larouche (19?-), homme politique canadien, député libéral d’Anjou de 1988 à 1992 ;
 Sarah Bergeron-Larouche (1987-), traileuse québécoise ;
 Steve Larouche (1971-), joueur canadien professionnel de hockey sur glace évoluant à la position de centre.

Toponyme 

 Larouche, municipalité de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, située dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.